Хьеру́льф, Кьеру́льф () — норвежская фамилия.

Известные носители:
 Кьерульф, Джон — датский кёрлингист.
 Кьерульф, Теодор (1825—1888) — норвежский геолог и поэт.
 Хьерульф, Хальфдан (1815—1868) — норвежский композитор.